Харда:

 Харда — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Харда — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.